Tripel steht für:

 Synonym für 3-Tupel in der Mathematik
 belgische Biersorte, siehe Tripel (Bier)
 Kieselgur, pulverförmige Substanz aus den Schalen fossiler Kieselalgen

Siehe auch:

 Triple
 Trippel